Старая Русса:

 Старая Русса — город областного значения в Новгородской области, административный центр Старорусского муниципального района.
 «Старая Русса» — бальнеогрязевой курорт в Старой Руссе, основанный в 1828 году.
 Старая Русса (станция) — станция Октябрьской железной дороги.
 Старая Русса (газета) — старорусская районная газета.